Nanno est un nom propre qui peut désigner :

Nom de personne 
 Nanno, une musicienne grecque ayant vécu vers 630–600 av. J.-C. ;
 Nanno, surnom de Yōko Minamino, une actrice et chanteuse japonaise.

Toponyme 
 Nanno, une commune italienne.